Can Macià (Sant Pere de Ribes), edifici
 Can Macià (la Cellera de Ter), casa a la Selva
 Can Macià (Òdena), casa a l'Anoia

 Can Macià (urbanització), urbanització al Garraf